William Davidson – szkocki lekarz, chemik, biolog
 William Davidson – współzałożyciel firmy Harley-Davidson